Cocula bezeichnet folgende Orte:

 Cocula, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Cocula (Guerrero), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero

Cocula ist zudem der Name folgender Verwaltungseinheiten in Mexiko: